Osoby o tym nazwisku:
 Patryk Fryc – polski piłkarz
 Stefan Fryc – polski piłkarz, olimpijczyk
 Fryc – zdrobnienie imienia Fryderyk